Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Leander Paes e Radek Štěpánek che hanno poi vinto il torneo superando in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (terzo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (campioni)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (terzo turno)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (primo turno) 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale) 
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno) 
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (quarti di finale) 
  Maks Mirny /  Horia Tecău (primo turno) 
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (terzo turno) 
  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno) 
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (quarti di finale)

Alternate 
  Denis Istomin /  Ken Skupski (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Steve Johnson /  Michael Russell (primo turno) 
  Bradley Klahn /  Sam Querrey (primo turno)
  Jarmere Jenkins /  Mac Styslinger (primo turno) 
  Alex Kuznetsov /  Bobby Reynolds (primo turno)

  Paul Oosterbaan /  Ronnie Schneider (primo turno)  
  Austin Krajicek /  Denis Kudla (secondo turno) 
  James Blake /  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2013
ATP World Tour 2013